Christopher Smith peut référer à :

 Christopher Smith (1510-1589) homme politique britannique ;
 Christopher Smith (mort en 1835), Lord-maire de Londres et député britannique ;
 Christopher Nicholas Smith, acteur américain ;
 Christopher Neil-Smith (1920–1995), exorciste anglican ;
 Christopher Smith (né en 1984), acteur anglais ;
 Christopher Smith (né en 1970), réalisateur britannique ;
 Christopher Smith (né en 1959), acteur, réalisateur américain ;
 Christopher H. Smith (né en 1953), membre du Congrès américain ;
 Christopher N. Smith (né en 1964), diplomate et avocat ;
 Christopher L. Smith (né en 1970), homme politique de Floride ;
 Christopher Corey Smith, acteur ;
 Christopher Smith (né en 1965), historien de l'Antiquité, ancien directeur de la British School at Rome ;
 Christopher Llewellyn Smith (né en 1942), physicien ;
 Christopher Webb Smith (1793–1871), peintre britannique ;
 Christopher Allan Smith, membre de The Internet.